Сергей Владимирович Дунаев (; род. 19 августа 1973, Лисичанск) — украинский государственный и политический деятель, народный депутат Верховной рады Украины VII, VIII и IX созывов. В 2009 — 2012 годах был городским головой Лисичанска. На выборах в Верховную Раду Украины 2012 года баллотировался от Партии регионов, а на выборах 2014 года как самовыдвиженец по 107 избирательному округу. На выборах в парламент 2019 года прошёл в Раду по спискам Оппозиционной платформы — За жизнь. В Верховной раде VII созыва занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам правовой политики. В Верховной раде VIII созыва был членом комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. В Верховной Раде IX созыва работает членом комитета по вопросам бюджета.

Карьера 

 1991-1993 - монтажник БМП №392
 1994-1995 - инспектор службы экономической безопасности ЗАО «ПИТТ».
 1995-1998 - частный предприниматель.
 1998- 1999 - заместитель директора по коммерческим вопросам малого частного производственно-коммерческого предприятия «ОСА».
 1999-2000 - директор малого частного производственно-коммерческого предприятия «ОСА».
 2000-2006 - руководитель малого частного предприятия «ЛЕГИОН».
 2002-2007 - генеральный директор общества с дополнительной ответственностью «ОЛВИ».
 2006-2009 - директор ООО «Энергетическая инвестиционная компания».
 2009 - президент благотворительного фонда «Регион XXI века».

1991 начал работать монтажником, в 1995 году открыл собственное дело.

В 90-е был руководил организованным «Краснянским» группировкой, которая занималась рэкетом на Донбассе. 2000 году по сравнению Дунаева было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Впоследствии в Дунаева начались отношения с дочерью Юрия Бойко.

2009 года в Лисичанске, при поддержке Дунаева было открыто передвижной крематорий для животных, преимущественно для собак. Для убийства животных использовался шприцемет. Мобильная групп (водитель, оператор и стрелок) отстреливали собак, а затем кремировали в утилизаторе. После того, как информация об этом появилась в СМИ, крематорий закрыли.

Примечания 

Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены Партии регионов Украины
Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Главы городов Украины